Marek Wilczyński – gdański filolog, prof. dr hab.
 Marek Wilczyński – historyk, prof. dr hab.
 Marek Wilczyński – muzyk

Przypisy